Storå steht für:

 Storå (Fluss), ein Fluss in Westjütland, Dänemark
 Storå (Schweden), ein Ort in der schwedischen Gemeinde Lindesberg
 der schwedische Name der finnischen Gemeinde Isojoki

Siehe auch:
 Stora
 Storo